Funk může mít více významů:

 hudba:
 funk – hudební styl
 osobnosti:
 Kazimierz Funk (1884–1967) – polský vědec
 Nolan Gerard Funk (* 1986) – kanadský herec
 Vilém Funk (1875–1955) – právník a politik
 Walter Funk (1890–1960) – německý ministr